Con il nome di Sant'Evodio si identificano:

 Sant'Evodio, vescovo e martire (†67), discepolo di Gesù, celebrato il 6 maggio;
Sant'Evodio, martire a Nicea con sant'Ermogene e santa Callista di Siracusa, celebrato il 25 aprile;
Sant'Evodio di Rouen (V secolo), vescovo di Rouen, celebrato l'8 ottobre;
Sant'Evodio (†560), vescovo di Le Puy-en-Velay, celebrato il 19 novembre;

Fonti 
Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3